Little Reed Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Reed Creek (Possum Creek), in Mississippi 
 Little Reed Creek (Reed Creek), in Virginia 

Siehe auch:
 Little Reedy Creek